La Harpe kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
La Harpe (Illinois)
La Harpe (Kansas)